Jméno a příjmení Antonín Dvořák se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Antonín Dvořák (1841–1904) – světoznámý český hudební skladatel
 Antonín Dvořák (architekt) (1850–1918) – český architekt a stavitel činný mj. na pražských Vinohradech
 Antonín Dvořák (fotbalista) (* 1949) – bývalý český fotbalista
 Antonín Dvořák (kněz) (1841–1908) – římskokatolický kněz a farář v Nebovidech
 Antonín Dvořák (malíř) (1817–1881) – český malíř a fotograf
 Antonín Dvořák (ovocnář) (1929–2005) – český ovocnář a šlechtitel jabloní
 Antonín Dvořák (politik) (1848–1918) – poslanec Moravského zemského sněmu za staročechy
 Antonín Dvořák (salesián) (1907–1999) – římskokatolický kněz, salesián a politický vězeň komunistického režimu
 Antonín Dvořák (scénograf) (1920–1997) – český režisér a scénograf